Even in the Quietest Moments… () — пятый студийный альбом прог-рок-группы Supertramp, выпущенный в апреле 1977 года.

Об альбоме 

В основном диск записывался в Caribou Ranch Studios (Колорадо), дополнительные дорожки, вокальный партии и окончательное сведение альбома производилось The Record Plant (Лос-Анджелес). На этом альбоме группа прибегла к помощи звукоинженера Питера Хендерсона, с которым Supertramp проработают до момента ухода Роджера Ходжсона.

Альбом попал на 16 место в Billboard Pop Albums Charts 1977 года и через несколько месяцев после выпуска стал первым Золотым Диском (500,000 проданных копий) группы в США, благодаря синглу «Give a Little Bit», достигшему Топ-20 США и 29 места в Британии. В этом же году подобного удостоился и альбом 1974 года Crime Of The Century.

Ремастированное CD издание альбома с оригинальной обложкой, текстами и списками музыкантов (включая внутреннюю часть конверта с фотографией группы, отсутствующей на первом CD-издании) было выпущено 11 июня 2002 года компанией A&M Records в США.

Кроме классического хита группы «Give a Little Bit», радиовнимания удостоились «Fool’s Overture» и «Even in the Quietest Moments».

Обложка альбома не является коллажем — фортепиано действительно доставили на лыжную зону в Колорадо. Пьеса, ноты которой стоят на фортепиано называется «Fool’s Overture», несмотря на то, что ноты взяты из национального гимна США.

Композиция «Fool’s Overture» долгое время использовалась как заставка к Канадскому телевизионному шоу W-Five, а музыку «Give a Little Bit» можно услышать в фильме Супермен.

Список Композиций 
Песни написаны Риком Дэвисом и Роджером Ходжсоном.

Первая Сторона 
 «Give a Little Bit» — 4:13
 Вокал: Роджер Ходжсон
 «Lover Boy» — 6:49
 Вокал: Рик Дэвис
 «Even in the Quietest Moments» — 6:31
 Вокал: Роджер Ходжсон
 «Downstream» — 4:04
 Вокал: Рик Дэвис

Вторая Сторона 
 «Babaji» — 4:51
 Вокал: Роджер Ходжсон
 «From Now On» — 6:21
 Вокал: Рик Дэвис
 «Fool’s Overture» — 10:52
 Вокал: Роджер Ходжсон

Участники записи

Оригинальное Издание 
 Рик Дэвис — клавишные, вокал
 Джон Хелливелл — саксофон, вокал, кларнет, мелодика в From Now On
 Роджер Ходжсон — гитара, клавишные, вокал
 Боб Зибенберг (упоминается как Боб С.Бенберг) — перкуссия, барабаны
 Дуги Томсон — бас-гитара
Дополнительные Музыканты
 Гари Милк — Оберхайм
Другое
 Продюсер: Supertramp
 Инженеры: Питер Хендерсон (Peter Henderson), Рассел Поуп (Russel Pope)
 Помощники инженеров: Том Андерсон (Tom Anderson), Том Лайкс (Tom Likes), Стив Смит (Steve Smith)
 Инженер сведения: Джефф Эмерик (Geoff Emerick)
 Последующее сведение: Том Андерсон (Tom Anderson)
 Мастеринг оригинального издания: Фрэнк ДеЛуна (Frank DeLuna)
 Ремастеринг: Грег Колби (Greg Calbi), Джей Мессина (Jay Messina)
 Программирование: Гари Милк (Gary Mielke)
 Оркестровые аранжировки: Мишель Коломбье (Michel Colombier), Supertramp
 Директор оформления: Майк Дауд (Mike Doud)
 Дизайн: Майк Дауд (Mike Doud)
 Фотография: Кеннет МакГован (Kenneth McGowan), Боб Зайдеманн (Bob Seidemann)

Переиздания 

В 1997 и 2002 годах A&M Records выпустила переиздания с ремастирингом оригинальных плёнок, сделанным Грегом Колби и Джеем Мессина в Sterling Sound, Нью-Йорк. Переизданим руководил Билл Левенсон (Bill Levenson), художественный директор — Вартан (Vartan), дизайн Майка Дила (Mike Diehl), координатор проекта — Бет Штемпель (Beth Stempel).

Оба ремастированных издания подвержены сильной критике со стороны аудиофилов, которые заявляют что альбом звучит слишком громко (см.Война громкости). Кроме того был произведен монтаж композиции «Lover Boy» и убраны несколько тактов.

Чарты

Альбом

Синглы 
Синглы — Billboard (North America)

Ссылки 

Альбомы Supertramp
Альбомы A&M Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums